A Conquista do Oeste (orig: How the West Was Won), filme de John Ford (1962)
 How the West Was Won (trilha sonora), do filme de 1962

 How the West Was Won (livro), de Louis L'Amour
 How the West Was Won (telessérie), exibida de 1977 a 1979

 How the West Was Won (Led Zeppelin), álbum musical